Беншуф () — английская фамилия. Известные носители:

 Беншуф, Кен (род. 1933) — американский композитор.
 Беншуф, Тони (род. 1975) — американский спортсмен-саночник.